Арсанукаев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Арсанукаев, Дауд Газиевич (1890 — ?) — советский партийный и государственный деятель.
 Арсанукаев, Иналук — глава Правительства Кавказского Эмирата.
 Арсанукаев, Муса Килабович (1952) — народный писатель Чечни.
 Арсанукаев, Шайхи Абдулмуслимович (1930—2012) — чеченский писатель и поэт, Народный писатель Чеченской республики.

 Арсанукаева, Малика Султановна (род. 1955) — чеченский учёный, кандидат экономических наук, доктор юридических наук.

Примечания